Courchamps ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Courchamps (Aisne)
 Courchamps (Maine-et-Loire)

Siehe auch:
 Courchamp, Département Seine-et-Marne